Il singolare del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristian Pless che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Kristian Pless (Campione)
 Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Flávio Saretta (quarti di finale)
 Assente

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Michael Kohlmann (semifinali)
 Luis Horna (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio de Janeiro Challenger 2001